Comitatul Pike, conform originalului din limba engleză, Pike County, este numele a zece comitate din Statele Unite ale Americii.

Toate au fost numite după Zebulon Pike (1778 - 1813), general al United States Army și explorator care a cartografiat o bună parte a porțiunii sudice a teritoriului achiziționat de Statele Unite prin tratatul cunoscut ca Louisiana Purchase.

 Comitatul Pike, statul  -- (Categorie și format) -- (Categorie și format)
 Comitatul Pike, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Pike, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Pike, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Pike, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Pike, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Pike, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Pike, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Pike, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Pike, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Pike (dezambiguizare)
 Pie (dezambiguizare)
 Pick (dezambiguizare)
 Pik (dezambiguizare)